Архимандрит Алекса́ндр (в миру Николай Михайлович Григорьев; 1874, село Синульцы, Касимовский уезд, Рязанская губерния — 7 января 1938, Енисейск) — старший цензор Санкт-Петербургского комитета духовной цензуры (1902—1915), настоятель трёх монастырей.

Биография 
Родился в семье мещанина-живописца.
Окончил Рязанскую духовную семинарию (1895) и Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия, иеромонах (1899).

Преподаватель гомилетики, инспектор (1900) и ректор (1901) Томской духовной семинарии, затем инспектор Полтавской духовной семинарии (1901). Награждён набедренником (1900) и наперсным крестом (1903).

Насельник Александро-Невской лавры, член, затем старший цензор Санкт-Петербургского комитета духовной цензуры (1902—1915).

Архимандрит, настоятель Спасо-Преображенского монастыря в Новгород-Северском (1905—1906), Спасо-Преображенского Евфимиева монастыря в Суздале (1915), наместник Боголюбова монастыря в Суздальском уезде Владимирской губернии (1916—1918). После вызванной жалобами в Синод обер-прокурорской проверки на последнем месте службы составил прошение о снятии с себя духовного сана, но неурядица была улажена.

В 1917—1918 годах член Поместного собора Православной российской церкви по избранию от монашествующих, участвовал во всех трёх сессиях, член III, XI, XXIII отделов.

В 1920 году открыто заявил о намерении снять сан, работал секретарём во Владимирском отделе ЗАГС.

В 1922 году вернулся в Боголюбов монастырь и принудил братию примкнуть к обновленчеству.

В 1923 году за «распространение религиозного суеверия с целью наживы» приговорён к году тюрьмы.

С 1924 года служил в храмах сёл Петровского, Карельской Слободки, Пречистой Горы Владимирской области. Пытался организовать «союз автокефалистов», не подчинявшийся ни патриарху Тихону, ни обновленческому Синоду.

В 1930 году за «антисоветскую контрреволюционную пропаганду» приговорён к трём годам ИТЛ.

В 1934 году сослан на 5 лет в деревню Новотроицкое Казачинского района Красноярского края. В ноябре 1937 года арестован там как «член контрреволюционной повстанческой организации» и расстрелян.

Сочинения 
 Духовная сила святости и бессилие греха (Изъяснение 1 псалма). Томск, 1901.
 Догмат и этика. СПб., 1903.
 Мысли по прочтении письма гр. Толстого; Апология Саровского торжества 19 июля под пером светского писателя-рационалиста // Миссионерское обозрение. 1903. № 8 15.
 Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев). «О православии в отношении к современности» (рец.) // Миссионерское обозрение. 1906. № 7/8.
 Критический разбор толстовского лжеевангелия в новой брошюре Толстого «Жизнь и учение Иисуса». СПб., 1905.
 Назидательное значение благодатной личности преподобного Серафима Саровского для нашего времени. СПб., 1907 (2-е изд.).
 Евангелие и современная жизнь. СПб., 1907.
 Русская Афонская пустынная общежительная обитель св. великомученика Георгия на «Керашах» (в пределах Лавры св. Афанасия). СПб., 1912.

Источники 
 РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 11. Л. 164; Д. 12. Л. 40.
 Ищут выхода (Из Владимира) // Вестник Св. Синода. 1926. № 8/9. С. 28-29.
 Свято-Боголюбов монастырь. М., 2000. С. 65-66, 72-73, 80, 86.
 Боль и память. Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области. Т. 1. Владимир, 2001; Книга памяти жертв политических репрессий Красноярского края. Т. 2. Красноярск, 2005.

Архимандриты Русской православной церкви
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Священнослужители, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Выпускники Рязанской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Ректоры Томской духовной семинарии
Персоналии:Спасо-Преображенский монастырь (Новгород-Северский)
Персоналии:Боголюбский монастырь
Персоналии:Спасо-Евфимиев монастырь
Персоналии по алфавиту
Казнённые в 1938 году